Лос Пескадос има више значења:

 Лос Пескадос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Пескадос (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику